Finał K-1 World Grand Prix 2006 (FieLDS K-1 World Grand Prix 2006 in Tokyo Final) – czternasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Mistrzem został drugi raz z rzędu Holender Semmy Schilt.

Uczestnicy 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 30 września 2006 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination.

Rezultaty 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut, kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

Walki otwarcia (3x3 min):
  Takumi Sato vs  Tsutomi Takahagi – Sato przez KO, 2:43 2R 
  Jun’ichi Sawayashiki vs  Mitsugu Noda – Sawayashiki przez niejednogłośną decyzję (28-29, 30-29, 30-28)
  Hiraku Hori vs  Kim Kyoung-suk – Hori przez decyzję większości (29-28, 29-28, 29-28)

Walka rezerwowa nr 1 (3x3 min Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Musashi – Aerts przez KO (ciosy pięściami), 2:53 1R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min, Ext.1R):
  Semmy Schilt vs  Jérôme Le Banner – Schilt przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-28)
  Ernesto Hoost vs  Chalid Arrab – Hoost przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 30-28, 30-30; 10-9, 10-9, 10-9)
  Glaube Feitosa vs   Rusłan Karajew – Feitosa przez KO (ciosy pięściami), 1:11 1R
  Remy Bonjasky vs  Stefan Leko  – Bonjasky przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-28, 30-28)

Walka rezerwowa nr 2 (3x3 min Ext.1R):
  Ray Sefo vs  Melvin Manhoef – Sefo przez KO (prawy sierpowy), 0:40 1R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Semmy Schilt vs  Ernesto Hoost – Schilt przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-28, 30-27)
  Peter Aerts  vs   Glaube Feitosa – Aerts przez TKO (walka zatrzymana przez sędziego), 1:02 2R

Walka dodatkowa (3x3 min Ext.1R):
  Badr Hari vs  Paul Slowinski – Hari przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-29)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Semmy Schilt vs  Peter Aerts – Schilt przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-28)

Uwagi 
 Remy Bonjasky nie przystąpił do półfinału z powodu kontuzji. Kontuzję odniósł również Stefan Leko. Zgodnie z regulaminem zastąpił ich zwycięzca pierwszej walki rezerwowej Peter Aerts.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2006 w sporcie